USIM steht für:

Universiti Sains Islam Malaysia, Universität in Malaysia
Universal Subscriber Identity Module

Siehe auch

USIM-Karte

Abkürzung